Die Abfahrt der Männer im alpinen Skisport bei den Olympischen Winterspielen 1952 wurde am 16. Februar im Skigebiet am Norefjell ausgetragen.

Olympiasieger Zeno Colò aus Italien lag bei keiner der von norwegischen Journalisten an vier Stellen gemessenen Zwischenzeiten voran. Der Bronzemedaillengewinner aus Österreich Christian Pravda sprang in seinem Lauf zu viel, was ihn immer wieder bremste. Er landete hinter seinem Landsmann Othmar Schneider. 

Egon Schöpf stürzte schwer, er durchbrach die Schutzwand aus Holz und Stroh, wurde in den Wald geschleudert und blieb bewusstlos liegen.

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia (englisch)

Einzelnachweise 

Abfahrt (Manner)